Labatut pode se referir a:
 Labatut (Landes)
 Labatut (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos.

Desambiguações de topônimos